

Pessoas
W.E.B. Du Bois
Gaylord Du Bois
Victoire Du Bois, atriz francesa

Localidades

Du Bois (Illinois)
Du Bois (Nebraska)

Veja também
Dubois

Desambiguação